Super Mario Bros. – videogioco del 1985
 Super Mario Bros.: The Lost Levels – videogioco del 1986
 Super Mario Bros. – film del 1993
 Super Mario Bros. - Il film – film d'animazione del 2023